Meistriliiga eller A. Le Coq Premium liiga (efter ligasponsoren) er den bedste, estlandske fodboldrække for herrer. Ligaen blev oprettet i 1992, og 2013 er den 23. sæson. I 2009 var alle hold ikke professionelle; faktisk var det kun 6 hold ud af 10 der var professionelle. De andre fire var semi-professionelle. 

Ligesom de fleste lande med lave tempaturer, så starter sæsonen i marts og slutter i november. Alle holdene spiller mod hinanden fire gange i løbet af sæsonen, og de spiller dermed 36 kampe på en sæson. Efter hver sæson rykker vinderen af Esiliiga op, mens nummer 10 i Meistriliiga rykker ned. 

I februar 2013 skrev Estlands fodboldforbund en fem-årig kontrakt med A. Le Coq, hvilket har givet ligaen et nyt navn.

Meistriliiga-klubber (2023) 
 Flora Tallinn 
 Harju JK Laagri
 Levadia Tallinn 
 Narva Trans 
 Nõmme Kalju 
 FC Kuressaare 
 Paide Linnameeskond 
 Parnu
 Tallinna Kalev 
 Tammeka Tartu

Resultater

Referencer 

Etableret i 1992
Fodboldligaer
Fodbold i Estland